Кваутинчан има више значења:

 Општина Кваутинчан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кваутинчан (Кваутинчан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кваутинчан (Тепатласко де Идалго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику